18-й всероссийский чемпионат по тяжёлой атлетике прошёл 14 — 16 февраля 1914 года в Риге в зале клуба «Марс». В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из 12 городов. Атлеты были разбиты на пять весовых категорий. Участники выступали в пяти дисциплинах. Количество подходов не ограничивалось, но на каждый вес отводилось не более трёх попыток. Спортсмены лёгких весов при желании могли выступать в любой более тяжёлой весовой категории. Победителю в каждом весе возмещались дорожные расходы.

Результаты

Примечания

Литература 
 

Спортивные соревнования в Риге
Чемпионаты Российской империи по тяжёлой атлетике
Спорт в России в 1914 году
Февраль 1914 года
1914 год в Латвии